Satyricon steht für:

 Satyricon (Petron), ein Buch des antiken Satirikers Titus Petronius
 Satyricon (Euphormio), ein 1608 erschienenes Buch von Euphormio Lusininus
 Satyricon (Duerr), ein Buch des Autors Hans Peter Duerr
 Fellinis Satyricon, einen Film von Federico Fellini
 den italienischen Originaltitel des Filmes Die Degenerierten
 Satyricon (Band), eine norwegische Band

siehe auch:
 Satirikon, russische Satirezeitschrift
 Satiricum, Karikaturensammlung in Greiz